Лондон 2015 (London Chess Classic 2015) — международный шахматный турнир для 10 участников, который проходил с 4 по 13 декабря 2015 года в Лондоне по круговой системе. Победу в турнире в тай-брейке одержал действующий чемпион мира — Магнус Карлсен.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2784)

Регламент 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов и 1 час до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с 41-го.

Игровые дни: 4-8, 10-13 декабря. Выходной: 9 декабря.

Начало игры: 1, 4-7 туры — 19.00 мск, 2, 3, 8 и 9 туры — 17.00 мск.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2015 года

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 300 000 $.
 1 место — 75 000 $
 2 место — 50 000 $
 3 место — 40 000 $
 4 место — 30 000 $
 5 место — 25 000 $
 6 место — 20 000 $
 7 место — 15 000 $
 8 место — 15 000 $
 9 место — 15 000 $
 10 место — 15 000 $

Движение по турам

Турнирная таблица

Тай-брейк

Примечания 

Лондон (шахматный турнир)
Декабрь 2015 года
2015 год в шахматах
2015 год в Лондоне